Сезон ФК «Сталь» (Дніпропетровськ) 1948 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Друга група

УРСР, підгрупа «А»

УРСР, Фінал

Кубок СРСР з футболу 
«Сталь» не брала участі.

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1948 українських футбольних клубів
1948 у футболі